José de Jesús Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* José de Jesús Aguilera Rodríguez (1931–1999), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huajuapan de León
 José de Jesús Corona Rodríguez (* 1981), mexikanischer Fußballspieler, siehe Jesús Corona (Fußballspieler, 1981)
 José de Jesús Pimiento Rodriguez (1919–2019), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Manizales